

Geografia 
 Ido – Local government area della Nigeria

Sigle 
 Indice di ottava

Codici 
 IDO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Isabel do Morro (Brasile)
 ido – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua ido

Zoologia 
 Ido (Leuciscus idus) – pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia Cyprinidae

Altro 
 International Dance Organization, federazione mondiale di danza sportiva
 Ido – gnomo, cavaliere di drago, nella saga fantasy Cronache del Mondo Emerso
 Lingua ido – lingua artificiale derivata dall'Esperanto